Des élections municipales dans les Alpes-de-Haute-Provence étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (COVID-19). Par un décret du , le second tour est fixé au .

Maires sortants et maires élus 
La gauche échoue à reconquérir les villes perdues lors du scrutin précédent à Barcelonnette, Peipin, Pierrevert, Riez et Saint-Michel-l'Observatoire. Elle perd également à Castellane et Forcalquier, conquises par la droite. Les candidats du parti présidentiel La République en marche conservent Digne-les-Bains et Volonne, tout en s'offrant le luxe, dans un contexte national défavorable, de gagner à Oraison, face à l'unique maire UDI du département. Seule une défaite à Sainte-Tulle, face à un candidat sans étiquette, vient ternir ce bilan favorable.

Résultats en nombre de maires

Résultats

À l'échelle du département

Taux de participation

Résultats généraux

Communes de plus de

Résultats dans les communes de plus de

Barcelonnette 

 Maire sortant : Pierre Martin-Charpenel (DVD)

Castellane 

 Maire sortant : Jean-Pierre Terrien (DVG)

Château-Arnoux-Saint-Auban 

 Maire sortant : Patrick Martellini (PRG)

Digne-les-Bains 

 Maire sortant : Patricia Granet-Brunello (DVG)

Forcalquier 

 Maire sortant : Gérard Avril (PS)

Gréoux-les-Bains 

 Maire sortant : Paul Audan (LR)

Les Mées 

 Maire sortant : Gérard Paul (PCF)

Malijai 

 Maire sortant : Gilles Chatard (DVD)

Manosque 

 Maire sortant : Bernard Jeanmet-Péralta  (LR)

Oraison 

 Maire sortant : Michel Vittenet (UDI)

Peipin 

 Maire sortant : Frédéric Dauphin (DVD)

Peyruis 

 Maire sortant : Patrick Vivos (DVG)

Pierrevert 

 Maire sortant : André Mille (LR)

Reillanne 

 Maire sortant : Claire Dufour (PCF)

Riez 

 Maire sortant : Christophe Bianchi (DVD)

Sainte-Tulle 

 Maire sortant : Bruno Poissonnier (LREM)

Sisteron 

 Maire sortant : Daniel Spagnou (LR)

Valensole 

 Maire sortant : Gérard Aurric (LR)

Villeneuve 

 Maire sortant : Serge Faudrin (PS)

Volonne 

 Maire sortant : Sandrine Cosserat (LREM)

Volx 

 Maire sortant : Jérôme Dubois (PS)

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Élections municipales de 2014 dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Élections municipales françaises de 2020
 Élections municipales en France
 Politique dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-de-Haute-Provence
municipales, 2020